Димапур — город в штате Нагаленд.
 Димапур (аэропорт)
 Димапур (район)